Wodarg steht für:

 Wodarg (Werder), Ortsteil der Gemeinde Werder im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Dieter Müller-Wodarg (1922–2009), deutscher Orientalist und Diplomat
 Wolfgang Wodarg (* 1947), deutscher Arzt und Politiker  (dieBasis, ehemals SPD)